Deutschmann est un patronyme d'origine allemande.

Patronyme 

 
 Gerd Deutschmann (1935-2011), acteur allemand ;
 Gerd Deutschmann (1949-), footballeur allemand ;
 René Deutschmann (1951-), footballeur français.